Funan kan avse:

 Funan – historisk stat i Sydostasien, 100-talet – 600-talet e.Kr.
 Funan, Fuyang – härad i Anhui-provinsen, Kina
 Funan (socken i Kina) – Guangxi-regionen